Hockley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Hockley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Birmingham
 Hockley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Hockley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Coventry
 Hockley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Hockley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Hockley Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands
 Hrabstwo Hockley – hrabstwo położone w USA w stanie Teksas